MMS может означать:
 Multimedia Message Service — служба мультимедийных сообщений в сотовой связи
 Microsoft Media Server — сетевой протокол мультимедиа-вещания.
 MMS-камера — устройство сотовой связи.
 Miracle Mineral Supplement — опасное средство альтернативной медицины, промышленный отбеливатель.

См. также 
 ММС (значения)